Lovat se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Simon Fraser, 14:e Lord Lovat
 Simon Joseph Fraser, 14th Lord Lovat